Solheimia är ett släkte av svampar. Solheimia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Solheimia